Кампо Рохо има више значења:

 Кампо Рохо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кампо Рохо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику